Niemcy:
 Heinrich-Heine-Straße – ulica w Berlinie
 Heinrich-Heine-Straße – ulica w Hanowerze
 Heinrich-Heine-Straße – ulica w Weimarze
 Heinrich-Heine-Straße – stacja metra w Berlinie